Японская соккер-лига 1977 Дивизион 1 — 13-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 1.

Турнирная таблица

Символическая сборная
Тагути, Мицухиса
Yuji Waki
Сайто, Кадзуо
Имаи, Кэйдзо
Отиаи, Хироси
Фудзисума, Нобуо
Комаэда, Мицуру

Нагаи, Ёсикадзу

Камамото, Кунисигэ

См. также
Вторая японская футбольная лига 1977

Ссылки
RSSSF 

Япония
1977
Спорт в Японии в 1977 году